Colonia Ejidal kan syfta på:

Geografi

Mexiko 

 Colonia Ejidal, Mariano Escobedo, 
 Colonia Ejidal, Tlalnelhuayocan, 
 Colonia Ejidal, Morelos, Amacuzac, 
 Colonia Ejidal, Chiapas, Berriozábal, 

Robotskapade Mexikoförgreningar